граф Хуан:
 Хуан, граф Монтисон (1822—1887) — претендент на французский (поддерживался легитимистами) и испанский (поддерживался карлистами) престол.
 Хуан, граф Барселонский (1913—1993) — претендент на испанский престол, отец Хуана Карлоса I.